Il doppio del torneo di tennis SAP Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Arthurs e Paul Hanley che hanno battuto in finale Yves Allegro e Michael Kohlmann 7-6(4), 6-4.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (campioni)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)

 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (finale)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

SAP Open 2005